Toto je přehled všech výsledků fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno v evropských fotbalových pohárech.

Přehled výsledků v evropských pohárech 

Pozn.: tučně jsou označeny domácí zápasy Zbrojovky.

Reference 

FC Zbrojovka Brno
Evropské fotbalové soutěže UEFA